Cize ist der Name französischer Gemeinden:

 Cize (Ain) im Département Ain
 Cize (Jura) im Département Jura
 Ortsteil von Uhart-Cize im Département Pyrénées-Atlantiques